Single numer jeden w roku 2016 (Polska)
Single numer jeden w roku 2016 (Rosja)
 Single numer jeden w roku 2016 (USA)
 Single numer jeden w roku 2016 (Japonia)

Zobacz też